Woodland – okres rozwoju kultur prekolumbijskich w Ameryce Północnej (1000 p.n.e. do 1000 n.e.)
 Woodland – kamuflaż wojskowy

Miejscowości w USA 
 Woodland – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Randolph
 Woodland – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Yolo
 Woodland – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Talbot
 Woodland – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Woodland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Woodland – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Woodland – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Allegany
 Woodland – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Woodland – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
 Woodland – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie Chickasaw
 Woodland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
 Woodland – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Summit
 Woodland – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Cowlitz
 Woodland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk

Gminy w USA 
 Woodland (ang. Woodland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Carroll
 Woodland (ang. Woodland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Woodland (ang. Woodland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Decatur
 Woodland (ang. Woodland Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Woodland (ang. Woodland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Woodland (ang. Woodland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wright
 Woodland (ang. Woodland Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Woodland (ang. Woodland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Woodland (ang. Woodland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk

Miejscowości w Wielkiej Brytanii 
 Woodland (Durham) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Woodland (Teignbridge) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Woodland (South Hams) – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Woodland (Kumbria) – miejscowość w hrabstwie Kumbria (Anglia)
 Woodland (Kent) – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)